Адела Нормандијска или Адела од Блоа (око 1067 — 8. март 1137) била је ћерка Вилијама Освајача и жена Стефана од Блоа.

Биографија 
Адела се родила након што је њен отац освојио енглески престо. Аделин брат био је Хенри I, енглески краљ, а мајка Матилда од Фландрије. Била је веома образована жена.

Између 1080. и 1083. године Адела се удала за Стефана од Блоа. Стефан се 1096. године прикључио Првом крсташком рату у кога је кренуо у склопу армије свога рођака Роберта Нормандијског. Писма Стефана од Блоа својој жени Адели су драгоцени извори за проучавање тока Првог крсташког рата, иако их треба узети са резервом јер је у њима Стефан величао своју улогу која у стварности није била велика. Ипак, Стефан се 1100. године вратио у Француску са великим пленом. Следеће године упутио се у нови крсташки рат. Погинуо је у бици код Рамле 1102. године.

Адела је Стефану родила једанаесторо деце међу којима су и Стивен од Енглеске (будући краљ), Хенри од Блоа (бискуп Винчестера) и Тибалд II (гроф Шампање).

Породично стабло

Види још 
 Стивен од Енглеске

Референце

Литература 
 
 

Рођени 1067.
Умрли 1137.
Норманска династија